L'Incontro dei giovani italiani con Papa Francesco, è stato un appuntamento culmine del pellegrinaggio di decine di migliaia di giovani italiani verso Roma, in preparazione al Sinodo sui giovani in programma nel successivo mese di ottobre. 

L'11 agosto, dopo l'arrivo di decine di migliaia di giovani a Roma, Papa Francesco ha incontrato oltre 90.000 ragazzi e ragazze al Circo Massimo.

Il giorno successivo, 12 agosto, dopo la notte bianca, di festa, canti e preghiere nelle diverse chiese di Roma, i giovani si sono trasferiti in Piazza San Pietro per la Santa Messa celebrata dal Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e per il successivo saluto del Papa in occasione della preghiera dell'Angelus. Erano presenti in Piazza San Pietro oltre 100.000 fedeli.

Tema 
Tema dell'incontro è stato la frase "Siamo qui", ad indicare la forte volontà dei giovani di essere protagonisti al successivo Sinodo di ottobre, ma in generale ad essere protagonisti della propria vita.

Preparazione 
L'incontro è stato promosso dal Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione col segretario generale uscente Nunzio Galantino e con molti vescovi italiani, in preparazione al Sinodo dei Vescovi che si terrà in Vaticano in ottobre ed in preparazione alla Giornata mondiale della gioventù 2019 che si terrà a Panama.

Chiesa cattolica in Italia
Manifestazioni religiose cattoliche